Académie de Clermont-Ferrand peut désigner :
 Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, société savante fondée en 1747 ;
 Académie de Clermont-Ferrand, circonscription éducative française créée en 1854.